Biscaïen peut désigner :

 Un biscaïen est un gros mousquet ou un projectile en fonte - voir biscaïen sur le Wiktionnaire
 Un Biscaïen est un habitant de la Biscaye, en Espagne (la Biscaye est l’une des provinces du Pays basque).
 L’adjectif biscaïen se rapporte à la Biscaye et aux Biscaïens.
 Le biscayen est un dialecte parlé en Biscaye.

Gentilé